Bonvin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Bonvin, skieur alpin suisse ;
 Barthélemy Bonvin (), amiral provençal ;
 Christophe Bonvin (né en 1965), footballeur suisse ;
 François Bonvin (1817-1887), peintre et graveur français ;
 Françoise Bonvin (), femme accusée de sorcellerie en Valais ;
 Gilbert Bonvin (1931-1983), footballeur français ;
 Laurence Bonvin (né en 1967), artiste et photographe suisse ;
 Louis Bonvin (1886-1946), haut fonctionnaire français ;
 Léon Bonvin (1834-1866), artiste-peintre ;
 Pablo Facundo Bonvín (né en 1981), footballeur argentin ;
 Roger Bonvin (1907-1982), homme politique suisse ;
 Jean Bonvin (1934-2017), ancien directeur de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Toponyme 
 Mont Bonvin, mont des Alpes bernoises en Suisse.

Odonyme 
 Rue François-Bonvin, voie du  de Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français